Behemoth puede referirse a:

 Behemot, monstruo mítico, de la mitología hebrea.
 Behemoth (1668), obra del filósofo británico Thomas Hobbes (1588-1679).
 Behemoth (1991-), banda polaca de death/black metal.